Chautauqua County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Chautauqua County (Kansas) – okres státu Kansas
 Chautauqua County (New York) – okres státu New York